Зато́н, заводь — часть акватории реки, защищённая от ледохода и течения.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Затон — деревня в Жлобинском районе Гомельской области.
 Затон — деревня в Светлогорском районе Гомельской области.

Казахстан 
 Затон — село в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Затон — посёлок, часть округа Исакогорка Архангельска.
 Затон — деревня в Котласском районе Архангельской области.
 Затон — посёлок в Мезенском районе Архангельской области.
 Затон — село в Камызякском районе Астраханской области.
 Затон — село в Воробьёвском районе Воронежской области.
 Затон — деревня в Юрьевецком районе Ивановской области.
 Затон — посёлок в Котельничском районе Кировской области.
 Затон — посёлок в Краснобаковском районе Нижегородской области.
 Затон — посёлок в Усть-Ишимском районе Омской области.
 Затон — посёлок, городской округ Бугуруслан Оренбургской области.
 Затон — посёлок в Городищенском районе Пензенской области.
 Затон — деревня в Соликамском районе Пермского края.
 Затон — посёлок в Ярославском районе Ярославской области.

Украина 
 Затон — село в Великобагачанском районе Полтавской области.

Хорватия 
 Затон — населённый пункт в Дубровницко-Неретвинской жупании, административно относится к Дубровнику.
 Затон — населённый пункт в Задарской жупании, административно относится к городу Нин.
 Затон — населённый пункт Шибеникско-Книнская жупания, административно относится к Шибенику.
 Затон-Обровацки — населённый пункт в общине Ясенице Задарской жупании.
 Затон-Доли — населённый пункт в общине Стон Дубровницко-Неретвинской жупании.

Черногория 
 Затон — населённый пункт в общине Биело-Поле.

Внутригородские районы 
 Затон — посёлок в составе города Барнаула.
 Затон — микрорайон в Новосибирске.
 Затон — посёлок в составе города Саратова.
 Затон — жилой район в Уфе.
 Затон — внутригородской район в Павлодаре.

См. также 

 Куйбышевский Затон
 Моряковский Затон
 Затон-Восточный
 Нагатинский Затон
 Затоны